Kommutation (lat. commutatio: Veränderung, Wechsel) bezeichnet:

 ein Begriff der Sprachwissenschaft, siehe Minimalpaar
 in der Elektrotechnik die Funktion der Stromwendung, siehe auch Kommutator (Elektrotechnik)
 in der Mathematik das Vertauschen zweier Elemente einer Gruppe oder assoziativen Algebra, siehe Kommutativgesetz
 Hilfsgrößen in der Lebensversicherungsmathematik: Kommutationswerte, auch Kommutationszahlen

Siehe auch:
 Kommutierung
 Kommutieren
 Kommutator